Asasinarea lui Kennedy se poate referi la

 Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, cel de-al treizeci și cincilea președinte al Statelor Unite ale Americii și/sau
 Asasinarea lui Robert Francis Kennedy, fratele mai tânăr al lui JFK, Robert Francis (Bobby) Kennedy, om politic și fost ministru al justiției Statelor Unite.

Kennedy
Dezambiguizare